Бене́-ан-Вуа́вр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на схід від Парижа, 31 км на південний захід від Меца, 55 км на північний схід від Бар-ле-Дюка.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 61 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 155,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Бене-ан-Вуавр на сайті французького Національного інституту географії
 Бене-ан-Вуавр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бене-ан-Вуавр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мез